Rickenbacker (instrumentenmaker)
 Rickenbacker (automerk)
 Edward Rickenbacker, Amerikaanse piloot en coureur